Гельсінгборг ІФ () — шведський футбольний клуб з міста Гельсінборга.

Історія 
Заснований 1907 року.

Досягнення 
 Чемпіонат Швеції
 Чемпіон (7): 1928-29, 1929-30, 1932-33, 1933-34, 1940-41, 1999, 2011
 Срібло (7): 1927-28, 1948-49, 1953-54, 1995, 1998, 2000, 2010
 Кубок майстрів
 Фіналіст (2): 1914, 1918.
 Кубок Швеції
 Володар кубка (5): 1941, 1997-98, 2006, 2010, 2011
 Фіналіст (2): 1950, 1993-94, 2014
 Суперкубок
 Володар кубка (1): 2011, 2012
 Фіналіст: 2007

Сезони в чемпіонаті Швеції

Виступи в єврокубках

Ліга чемпіонів УЄФА:

16 матчів, 7 перемог, 4 нічиї, 5 поразок, різниця м'ячів 21-19.

Кубок володарів кубків УЄФА:

4 матчі, 2 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, різниця м'ячів 5-1.

Кубок УЄФА:

34 матчі, 12 перемог, 13 нічиїх, 9 поразок, різниця м'ячів 56-35.

Ліга Європи УЄФА:
 
16 матчів, 5 перемог, 3 нічиї, 8 поразок, різниця м'ячів 24-25.

 Q, 1Q, 2Q, 3Q, 4Q — кваліфікаційні раунди.
 1R, 2R, 3R — основні раунди.
 PO — стадія плей-офф.
 Gr — груповий етап.

Разом: 70 матчів, 26 перемог, 21 нічия, 23 поразки, різниця м'ячів 106-80.

Відомі гравці 
  Андреас Гранквіст
  Генрік Ларссон

Посилання 
 Офіційний сайт клубу 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1907
Спорт у Гельсінборзі
Персоналії:Гельсінборг